Dans les pays de langue slave, le nom Kosovo, qui dérive de la racine kos signifiant merle, peut désigner :
en serbe et en albanais  (le nom, en serbe, étant écrit Косово) :
le pays du Kosovo, à majorité albanaise, officiellement sous administration de l'Organisation des Nations unies, et dont le statut définitif fait toujours l'objet de négociations ;
le district de Kosovo, une subdivision administrative de ce pays, selon la Serbie ;
le Kosovo-et-Métochie, revendication de la Serbie sur la province ;
la ville de Kosovo Polje (en albanais: Fushë Kosovë ;en serbe : Косово поље), dont le nom, en serbe, signifie « le Champ des Merles », située dans le district de Pristina, et qui fut le théâtre, le , de la bataille du même nom, entre une coalition à dominante serbe et les troupes ottomanes ;
en bulgare (le nom étant écrit Косово) :
 Kosovo, village bulgare de l'obchtina de Kaspitchan, situé dans l'oblast de Choumen ;
 Kosovo, village bulgare de l'obchtina de Treklyano, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
 Kosovo, village bulgare de l'obchtina de Asenovgrad, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
 Kosovo, village bulgare de l'obchtina de Bregovo, situé dans l'oblast de Vidin ;
en macédonien (le nom étant écrit Косово) :
 Kosovo, village macédonien de la municipalité de Makedonski Brod ;
en russe et en ukrainien, le nom de diverses localités de Russie, de Biélorussie et d'Ukraine :
 Kossovo, ou Kossava en biélorusse, dans la voblast de Brest, en Biélorussie.

Voir aussi